Groppelli – famiglia di scultori italiani
 Angelo Groppelli – ex pesista italiano
 Giuseppe Groppelli – scultore italiano
 Marino Groppelli – scultore e architetto italiano
 Paolo Groppelli – scultore italiano